Escosura puede referirse a:

Jerónimo de la Escosura (1774 - 1855), militar e historiador.
Tres de sus hijos:
Patricio de la Escosura (1807 - 1878), escritor y político.
Narciso de la Escosura (s. XIX - 1875), escritor.
Luis de la Escosura y Morrogh (1829 - 1904), científico.
Ignacio León y Escosura (1834- 1901), pintor.
Carmen Laffón de la Escosura (1934-), pintora.